Милингтон има више значења:
 Милингтон (Илиноис)
 Милингтон (Мериленд)
 Милингтон (Мичиген)
 Милингтон (Тенеси)